Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Rosie Casals (finale)
 Virginia Wade (semifinali)
 Françoise Dürr (semifinali)

 Kathy Kuykendall (primo turno)
 Betty Stöve (primo turno)
 Laura Dupont (secondo turno)
 Laurie Fleming (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1974